Ferula linearis är en flockblommig växtart som beskrevs av Vicente Cervantes och Robert Sweet. Ferula linearis ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
linearis